The Oaks bezeichnet 

 mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:
 The Oaks (Alabama), ID-Nr. 76000319
 The Oaks (Kalifornien), ID-Nr. 78000692
 The Oaks (De Soto Parish, Louisiana), ID-Nr. 88003203
 The Oaks (West Feliciana Parish, Louisiana), ID-Nr. 79001101
 The Oaks (Mississippi), ID-Nr. 73001015
 The Oaks (Missouri), ID-Nr. 82005365
 The Oaks (South Carolina), ID-Nr. 88001773
 The Oaks (Fauquier County, Virginia), ID-Nr. 02000585
 The Oaks (Fluvanna County, Virginia), ID-Nr. 01000696
 The Oaks (Montgomery County, Virginia), ID-Nr. 94000709
 The Oaks (Staunton County, Virginia), ID-Nr. 79003302

 The Oaks (Bürogebäude), ein Bürogebäude in Westlake Village, Kalifornien, USA.
 Oaks Stakes, ein britisches Pferderennen für dreijährige Stuten